La Copa d'Europa de futbol 1956-57 fou la segona edició de la Copa d'Europa de futbol, organitzada per la UEFA. Hi van participar vint-i-dos equips, tots campions de les seves respectives lligues més el Reial Madrid CF, campió de la primera edició.

Segons el reglament de la competició, la final es disputava al camp de l'anterior campió. Per això el Reial Madrid va guanyar la copa al seu propi estadi. La norma no va continuar a les següents edicions.

Ronda prèvia 

|}

Quadre

Vuitens de final 

|}

¹ Segon partit disputat a l'Estadi Heysel, Brussel·les

² Reial Madrid derrotà el Rapid Wien 2–0 en el partit de desempat.

3 Niça derrotà el Rangers 3–1 en el partit de desempat.

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Golejadors

Referències

Enllaços externs 
 Partits de la competició 
 Temporada 56-57 - Uefa.com   ...
 Temporada 1956-57 a European Cup history 
 Sports History: "1956/57: The European Cup stays in Madrid" 

Lliga de Campions
Competicions esportives del 1956
Competicions esportives del 1957